Palumbo est un nom d'origine italienne qui fait référence à la palombe, espèce des pigeons ramiers.

Patronyme 
 Chuck Palumbo, (1971-), catcheur américain ;
 Dolores Palumbo (1912-1984), actrice italienne de cinéma et de théâtre ;
 Emanuele Palumbo (2000-), dit Geolier, rappeur italien ;
 Francesca Palumbo (1992-), escrimeuse italienne ;
 Giuseppe Palumbo (1975-), coureur cycliste italien ;
 Giuseppe Palumbo (1964- ), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Jacques Palumbo (1939- ), artiste peintre ;
 Onofrio Palumbo, peintre italien du  ;
 Stefano Palumbo (1973- ), dessinateur de bande dessinée italien.

Économie 
 Palumbo Industries, sous-traitance industrielle en fonderie, matricage, décolletage et découpage ;
 Palumbo et Fils S.A, entreprise belge -Business to Business-.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien